

Botanica
Radici – organo delle piante

Cinema
Radici – film del 1954 diretto da Benito Alazraki
Radici – film documentario del 2011 diretto da Carlo Luglio

Musica 
Radici – album di Francesco Guccini del 1972
Radici – canzone di Francesco Guccini, facente parte dell'omonimo album
Radici – album di Alan Sorrenti del 1992
Radici – singolo di Nerone del 2020

Persone 
Andrea Radici – allenatore di pallavolo italiano
Fausto Radici – sciatore alpino italiano
Severino Radici – cestista italiano

Televisione
Radici – miniserie televisiva del 1977
 Radici - Le nuove generazioni – miniserie televisiva del 1979
Radici – miniserie televisiva del 2016
Radici - L'altra faccia dell'immigrazione – programma televisivo sull'immigrazione in onda su Rai 3 dal 2011

Altro
Radici – gruppo chimico e tessile italiano
Radici (titolo originale Roots: The Saga of an American Family) – romanzo del 1976 di Alex Haley

Pagine correlate 
 Radice